Wang Xiyu erano la campionessa in carica, ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

María Camila Osorio Serrano ha conquistato il titolo battendo in finale Alexandra Yepifanova con il punteggio di 6–1, 6–0.

Teste di serie

  Emma Navarro (secondo turno)
  Diane Parry (primo turno)
  Alexa Noel (terzo turno)
  María Camila Osorio Serrano (campionessa)
  Zheng Qinwen (semifinale)
  Natsumi Kawaguchi (primo turno)
  Kamilla Bartone (quarti di finale)
  Hurricane Tyra Black (primo turno, ritirata)

  Sada Nahimana (primo turno)
  Alina Charaeva (primo turno)
  Mananchaya Sawangkaew (primo turno)
  Park So-hyun (terzo turno)
  Abigail Forbes (terzo turno)
  Anastasia Tikhonova (primo turno)
  Polina Kudermetova (terzo turno)
  Elsa Jacquemot (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019